la città di Alessio, in Albania;
 il fiume Leža, nella Russia europea.